Си́никка (Синика) Но́пола (, 26 ноября 1953, Хельсинки — 13 января 2021, там же) — финская детская  и . Работала как самостоятельно, так и в соавторстве со своей сестрой Тийной Нопола (род. 1955).

Наиболее известна как соавтор серии книг «Соломенная шапочка и Войлочная тапочка» (1989—2006) и «Ристо Рэпер» (с 1997), написанных ею совместно с сестрой Тийной Нопола (род. 1955). Автор более 80 книг, театральных пьес, киносценариев и мюзиклов.

Краткая биография 
Хотя Синикка Нопола родилась в Хельсинки, столице Финляндии, детство и юность провела в Тампере. Высшее образование она получила в Университете Тампере, здесь же защитила диссертацию и получила звание кандидата гуманитарных наук. Синикка Нопола жила в Хельсинки. С 1979 года она работала в газете «Хельсингин Саномат» (Helsingin Sanomat) — по 1985 год в качестве штатного сотрудника, а с 1985 года — как свободный журналист.

У Синикки — один ребёнок.

Синикка Нопола работала как для взрослых, так и для детей. Она писала фельетоны для ежемесячного приложения к газете «Хельсингин Саномат», книги, посвящённые традиционному юмору провинции Хяме, пьесы для театра, радио и телевидения, а также тексты для песен.

Две больших серии книг — Heinähattu ja Vilttitossu и  — Синикка Нопола написала в соавторстве со своей сестрой Тийной. Как рассказывали сёстры Нопола, они писали свои книги, сидя вместе и беседуя, — именно по этой причине в их текстах так много живых разговоров.

Скончалась 13 января в Хельсинки после тяжёлой болезни.

Избранная библиография

Проза 
Возможна прямая и обратная сортировка по первым трём колонкам.

Пьесы 
 Ei tehrä tästä ny numeroo. Премьера — в городском театре Лаппеенранты (2004)
 Arabian jänis («Арабский заяц»). Либретто детской оперы. Премьера — на Хельсинкских праздничных неделях (, 2004).

В соавторстве с Тийной Нопола 

Также сёстры Нопола участвовали в создании телевизионных программ и многосерийного телевизионного мультфильма Risto Räppääjä.

В соавторстве с Пирьо Тойкка и Хейди Кённяс 
В соавторстве с Пирьо Тойкка () и  Синиккой были написаны комедийные телесериалы:
 Hellapoliisit (1989)
 Heikompi astia (1993)
 Rakkauden jano (1995)

В соавторстве с Пирьо Тойкка 
В соавторстве с Пирьо Тойкка Синиккой были написаны радиопостановки:
 Kieslowskin niska (1995)
 Päivi ja Irmeli Mukkulassa (2002)
 Päivi ja Irmeli kohtaavat Jorma Ollilan (2004)

Премии 
 1998. Vuoden freelancer.
 1998. Премия финского библиотечного общества ().
 1999. Nuoren Voiman kirjallisuuspalkinto.
 2004. Литературная премия города Тампере ().

 1990. Совместно с Пирьо Тойкка и Хейди Кённяс — за сценарий телесериала Hellapoliisit.

Совместно с сестрой Тийной:
 1991. Премия Arvid Lydecken-lastenkirjapalkinto.
 1992. Номинация на премию Топелиуса ().
 1994.  — премия .
 1994. За лучшую детскую телепередачу.
 2001. Номинация на .
 2002. Премия Onnimanni Финского института молодёжной литературы  — за мюзикл Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi.
 2002. Премия  — за книгу Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi.
 2002. Премия Vuoden Valopilkku.
 2003.  — за книгу Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset.
 2004. Премия  — за книгу Risto Räppääjä ja sitkeä finni.
 2006. Премия  — за книгу Heinähattu, Vilttitossu ja kielletty kampela.

Издание на русском языке

Примечания

Ссылки 
 Синикка и Тийна Нопола на сайте Suomen Nuorisokirjailijat Проверено 05 января 2009 г.
 Синикка Нопола на сайте WSOY: ,  Проверено 05 января 2009 г.
 Синикка Нопола на сайте финского издательского дома Tammi Проверено 05 января 2009 г.
 Программа Финляндии на 10-й Международной Ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction с 26 по 30 ноября 2008 Проверено 05 января 2009 г.
 Синикка Нопола в базе данных Imdb Проверено 06 января 2009 г.

Финские писатели
Выпускники вузов Финляндии